Загори может означать:

 Загори — историческая область в Эпире.
 Загори (дим) — община (дим) в Греции.

См. также 
 Загора (значения)
 Загорье